Megalestes är ett släkte av trollsländor. Megalestes ingår i familjen Synlestidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Trollsländor
Megalestes